Esistono duie comuni francesi con questo nome

Berlancourt – Aisne
Berlancourt – Oise